Beech Hill ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Beech Hill (Delaware), im New Castle County
 Beech Hill (Georgia), im Wilkinson County
 Beech Hill (New York), im Westchester County
 Beech Hill (Franklin County, Tennessee)
 Beech Hill (Giles County, Tennessee)
 Beech Hill (Jackson County, Tennessee)
 Beech Hill (Macon County, Tennessee)
 Beech Hill (West Virginia), im Mason County

in Kanada:
 Beech Hill (Nova Scotia)

im Vereinigten Königreich:
 Beech Hill (England)

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Beech Hill (Colorado)
 Beech Hill (Litchfield County, Connecticut, 429 m)
 Beech Hill (Litchfield County, Connecticut, 454 m)
 Beech Hill (Aroostook County, Maine, 147 m)
 Beech Hill (Aroostook County, Maine, 187 m)
 Beech Hill (Franklin County, Maine)
 Beech Hill (Hancock County, Maine)
 Beech Hill (Kennebec County, Maine)
 Beech Hill (Knox County, Maine)
 Beech Hill (Lincoln County, Maine)
 Beech Hill (Oxford County, Maine)
 Beech Hill (Somerset County, Maine)
 Beech Hill (Waldo County, Maine, 108 m)
 Beech Hill (Waldo County, Maine, 210 m)
 Beech Hill (Washington County, Maine)
 Beech Hill (Essex County, Massachusetts)
 Beech Hill (Franklin County, Massachusetts, 287 m)
 Beech Hill (Franklin County, Massachusetts, 340 m)
 Beech Hill (Hampden County, Massachusetts)
 Beech Hill (Plymouth County, Massachusetts)
 Beech Hill (Worcester County, Massachusetts)
 Beech Hill (Belknap County, New Hampshire)
 Beech Hill (Cheshire County, New Hampshire, 314 m)
 Beech Hill (Cheshire County, New Hampshire, 532 m)
 Beech Hill (Coos County, New Hampshire, 425 m)
 Beech Hill (Coos County, New Hampshire, 688 m)
 Beech Hill (Grafton County, New Hampshire)
 Beech Hill (Hillsborough County, New Hampshire)
 Beech Hill (Merrimack County, New Hampshire, 238 m)
 Beech Hill (Merrimack County, New Hampshire, 429 m)
 Beech Hill (Rockingham County, New Hampshire)
 Beech Hill (Strafford County, New Hampshire)
 Beech Hill (Allegany County, New York)
 Beech Hill (Delaware County, New York)
 Beech Hill (Essex County, New York, 336 m)
 Beech Hill (Essex County, New York, 500 m)
 Beech Hill (Essex County, New York, 664 m)
 Beech Hill (Herkimer County, New York)
 Beech Hill (Lewis County, New York)
 Beech Hill (Tompkins County, New York)
 Beech Hill (Westchester County, New York)
 Beech Hill (Pennsylvania)
 Beech Hill (South Carolina)

Sonstiges:
 Beech Hill Pond, See im Hancock County, Maine
 Beech Hill Preserve, Park im Cheshire County, New Hampshire

Siehe auch:
 Beech Hills
 Beach Hill